Półbajt, tetrada () – połowa bajtu. W polskiej literaturze nazwy angielskie są równie często używane jak polskie. 

Przy najczęściej spotykanym bajcie ośmiobitowym (oktecie) półbajt ma długość 4 bitów, czyli może przybierać jedną z 16 różnych wartości. Pozwala to na zapisanie pojedynczej cyfry z szesnastkowego systemu liczbowego, co przedstawia poniższa tabela. 

{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center"
|- style="background: black; height: 2px"
| rowspan=21 style="width: 2px" | || style="width: 35px" | || style="width: 24px" | || style="width: 35px" | || style="width: 24px" | || style="width: 35px" | || rowspan=21 style="width: 2px" | || style="width: 24px" | || style="width: 24px" | || style="width: 24px" | || style="width: 24px" | || rowspan=21 style="width: 2px" |
|- style="background:#c0c0ff"
| 0hex || = || 0dec || = || 0oct || style="background: white" | 0 || style="background: white" | 0 || style="background: white" | 0 || style="background: white" | 0
|- style="background: white"
| 1hex || = || 1dec || = || 1oct || 0 || 0 || 0 || style="background: red" | 1
|- style="background: white"
| 2hex || = || 2dec || = || 2oct || 0 || 0 || style="background: red" | 1 || 0
|- style="background:#e1e1ff"
| 3hex || = || 3dec || = || 3oct || style="background: white" | 0 || style="background: white" | 0 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1
|- style="background: black; height: 2px"
| colspan=12 | 
|- style="background: white"
| 4hex || = || 4dec || = || 4oct || 0 || style="background: red" | 1 || 0 || 0
|- style="background:#e1e1ff"
| 5hex || = || 5dec || = || 5oct || style="background: white" | 0 || style="background: red" | 1 || style="background: white" | 0 || style="background: red" | 1
|- style="background:#e1ffe1"
| 6hex || = || 6dec || = || 6oct || style="background: white" | 0 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || style="background: white"|0
|-style="background: white"
| 7hex || = || 7dec || = || 7oct || 0 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1
|- style="background:black; height:2px"
| colspan=12 |
|- style="background: white"
| 8hex || = || 8dec || = || 10oct || style="background: red" | 1 || 0 || 0 || 0
|- style="background:#e1ffe1"
| 9hex || = || 9dec ||= || 11oct || style="background: red" | 1 || style="background: white" | 0 || style="background: white" | 0 || style="background: red" | 1
|-style="background:#e1e1ff"
| Ahex|| = || 10dec || = || 12oct || style="background: red" | 1 || style="background: white" | 0 || style="background: red" | 1 || style="background: white" | 0
|-style="background: white"
| Bhex|| = || 11dec || = || 13oct || style="background: red" | 1 || 0 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1
|- style="background:black; height:2px"
| colspan=12 | 
|- style="background:#e1e1ff"
| Chex|| = || 12dec || = || 14oct || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || style="background: white" | 0 || style="background: white" | 0
|- style="background: white"
| Dhex|| = || 13dec || = || 15oct || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || 0 || style="background: red" | 1
|- style="background: white"
| Ehex|| = || 14dec || = || 16oct || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || 0
|- style="background:#c0c0ff"
| Fhex|| = || 15dec || = || 17oct || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1 || style="background: red" | 1
|- style="background:black; height:2px"
| colspan=12 | 
|}

Z tej własności wynika również, że półbajt umożliwia przechowywanie jednej cyfry dziesiętnej, co jest wykorzystywane w systemie kodowania liczb BCD, stosowanym szeroko w księgowości i bankowości. 

W każdym bajcie można wyróżnić dwa półbajty, które nazywane są starszym (bity 4 – 7) i młodszym (bity 0 – 3). W języku C wydzielenie obu półbajtów można wykonać następująco:
starszy = bajt>>4 & 0x0F;
mlodszy = bajt & 0x0F;

Przypisy

Bibliografia 
 

Jednostki informacji